Gianni Bombardi (1962-2012) – giocatore di biliardo italiano
 Roberto Bombardi (1956) – ex calciatore italiano